Askari steht für:

 Askari, einheimische Soldaten oder Polizisten in den Kolonialtruppen der europäischen Mächte

Askari ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Askari (1936–1978), kurdischer Politiker und Guerillaführer im Irak
 Hossein Askari (* 1975), iranischer Radrennfahrer
 Jafar al-Askari (1885–1936), Offizier und irakischer Politiker
 Mohamed Askari (* 1943), ägyptischer Musiker und Musikethnologe
 Reza Askari (* 1986), deutscher Musiker und Komponist
 Rouhollah Askari (* 1982), iranischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Ascari
 Asgari